Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 68 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 6
 Поражений: 19
 Процент побед: 24
 Очков набрано: 95
 Очков пропущено: 133

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 110

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 112
 Очков пропущено: 126

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 135

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 12
 Поражений: 16
 Процент побед: 42.86
 Очков набрано: 121
 Очков пропущено: 143

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 117
 Очков пропущено: 112

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Кабс
МЛБ в сезоне 1997